Youth & Young Manhood — дебютный студийный альбом американской рок-группы Kings of Leon, выпущенный в августе 2003 года. Его название основывается на Библии. «Как-то я рассматривал старую отцовскую Библию, — говорит Джаред, — и наткнулся на жизнеописание Моисея. Оно было составлено в виде дерева, и каждая ветка носила своё определенное название. Нам очень понравилось одно из них. Мы подумали, что слова Kings Of Leon и „Youth & Young Manhood“ будут неплохо смотреться вместе».

Запись и релиз 
Альбом был записан между Sound City Studios в Калифорнии (где были сделаны «Nevermind» Nirvana и «Rumours» Fleetwood Mac) и Shangri-La Studio в Малибу. «Molly’s Chambers», «Wasted Time» и «California Waiting» были выпущены синглами. «Spiral Staircase» вошла в PS3-игру MotorStorm. «Red Morning Light» была использована в рекламном ролике Ford Focus и в качестве интро в FIFA 2004 от EA Sports. «Holy Roller Novocaine» включена в саундтрек к фильму «Рики Бобби: Король дороги».

Отзывы критиков 
Отзывы критиков были в целом благоприятные, так как альбом получил 79 баллов от Metacritic. Многие высоко оценили воскрешение жанра южного рока, вдохновленное панком и гаражным роком, а журнал NME назвал альбом среди «лучших за последние 10 лет». Интернет-портал Allmusic нашёл альбом «неоригинальным по звучанию», хотя «некоторые сочные гитарные лики звучат отменно». Газета Village Voice назвала альбом «самым впечатляющим рок-дебютом 2003 года», отметив, что группа выросла, отталкиваясь от её первого мини-альбома. Журнал Rolling Stone в своем благосклонном отклике отметил, что группа умеет «вовремя стихнуть и дать процессу дойти до точки кипения», как и «вовремя воспрянуть и напомнить о себе звоном тамбуринов». Критики из Rolling Stone дали ему десятое место в списке лучших альбомов 2003 года, а New Musical Express назвал его седьмым.

В Великобритании альбом достиг 3-ей строки списка, но на родине группы расходился хуже, ни разу не попав в первую сотню. Взрыв популярности группы в Австралии пришёлся на две недели, начинавшиеся 22 и 29 сентября 2008, когда все четыре студийных альбома группы оказались в первой полусотне, при этом альбом «Youth and Young Manhood» попал в список первых 50-ти впервые со времени его выхода в 2003, достигнув 46 позиции. Продажи альбома составили более 940 тысяч экземпляров по всему миру, а в списке 100 лучших альбомов десятилетия по версии журнала Rolling Stone он занял 80-е место.

Список композиций

Участники записи 
 Калеб Фоллоуилл — вокал, ритм-гитара
  — соло-гитара, фортепиано на «Talihina Sky»
 Джаред Фоллоуилл — бас-гитара, фортепиано на «Trani»
  — барабаны, ударные музыкальные инструменты, вокал

Чарты и сертификация

Чарты

Сертификация

Примечания

Ссылки 
 

Дебютные альбомы 2003 года
Альбомы альтернативного рока
Альбомы Kings of Leon